Jomfrubjerget omfatter forskellige danske højdepunkter:

 Jomfrubjerget (Bornholm) – et areal i Vestermarie Sogn, Bornholms Regionskommune
 Jomfrubjerget (Vendsyssel)